Alstein steht für:

 Alstein (Håsteinsfjord), Insel in Norwegen

Alstein ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Alstein (* um 1570 oder 1575; † nach 1620), deutscher Arzt und Alchemist
 Sebastian Alstein (1558–1641), Bürgermeister von Neuhaldensleben und Alchemist